Перрино — фамилия. Известные носители:
 Перрино, Аврора (род. 1994) — американская актриса.
 Перрино, Бриттани — американская актриса кино и телевидения.
 Перрино, Гарольд (род. 1963) — американский актёр.